Trugenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Luca Trugenberger (* 1955), schweizerisch-italienischer Schriftsteller
 Volker Trugenberger (* 1954), deutscher Archivar und Historiker